Les Grossglockneriida sont un ordre de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, et de la classe des Colpodea.

Description

Distribution

Liste des familles 
Selon  :
 Grossglockneriidae Foissner, 1980

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Grossglockneriida Foissner, 1980.

En l'absence du taxon des Grossglockneriida (qui n'est pas reconnu par toutes les classifications), la famille des Grossglockneriidae fait  partie de l'ordre des Colpodida.

Liens externes

Notes et références 

Colpodea
Ordre d'eucaryotes (nom scientifique)
Cilié (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)